Jurinac ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Jurinac (1854–1925), Zoologe
 Sena Jurinac (1921–2011), jugoslawisch-österreichische Opernsängerin